Go waza (, técnicas rígidas) é um termo que designa aquelas técnicas das artes marciais japonesas que utilizam golpes traumáticos, como chutes, socos, joelhadas etc.

Técnicas do aiquidô
Técnicas do caratê
Técnicas do judô